Basilia steht für:

 eine frühgeschichtliche Bezeichnung Basels, siehe Basel #Spätrömische Zeit
 Basilia (Gattung), eine Gattung der Zweiflügler (Diptera)